Kirchbühl, etymologisch ‚Hügel einer Kirche‘, ist ein geographischer Name:

Orte:
 Kirchbühl (Bühl), Weiler im Stadtteil Neusatz von Bühl, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Kirchbühl (Geuser), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Geuser, heute Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Marktrodach, Landkreis Kronach, Bayern
 Kirchbühl (Triberg im Schwarzwald), Wohnplatz im Stadtteil Gremmelsbach von Triberg im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kirchbühl (Stosswihr), (ehemaliger?) Weiler der Gemeinde Stosswihr (vormals Stoßweier), Département Haut-Rhin, Region Grand Est, Frankreich
 Kirchbühl (Sempach), Weiler der Stadt Sempach, Wahlkreis Sursee, Kanton Luzern

Berge und Erhebungen:
 Kirchbühl (Bischofsgrün) (675 m), Bergsporn im Fichtelgebirge bei Bischofsgrün, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kirchbühl (Marktleugast) (579 m), Berg bei Marktleugast, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Kirchbühl (Plößberg) (578 m), Hügel bei Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Kirchbühl (Siegritz) (548 m), Hügel nahe Siegritz, Stadt Erbendorf, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Kirchbühl (Kirchenthumbach) (493 m), Hügel bei Ernstfeld, Markt Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Kirchbühl (Mistelgau) (bis ca. 450 m), Spornhang bei Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kirchbühl (Gaugshausen) (ehedem 449,1 m), ehemaliger Hügel zwischen Lorenzenzimmern, Stadt Vellberg und Gaugshausen, Stadt Ilshofen, beide Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg; durch den Gipsbruch Kirchbühl größtenteils abgetragen
 Kirchbühl (Bühlertann) (ca. 425 m), Hügel bei Halden, Gemeinde Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kirchbühl (Feuchter Forst) (377 m), Hügel im gemeindefreien Feuchter Forst bei Schwarzenbruck, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Sonstiges:
 Gipsbruch Kirchbühl, Naturschutzgebiet zwischen Lorenzenzimmern, Stadt Vellberg und Gaugshausen, Stadt Ilshofen, beide Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 St. Martin auf Kirchbühl, Kirche in Kirchbühl, Stadt Sempach, Wahlkreis Sursee, Kanton Luzern
 Steinkreuz am Kirchbühl, Steinkreuz im gemeindefreien Feuchter Forst, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Kirchenbüchel